Kozica je lahko:
 Koz(i)ca, potok v Beneški Sloveniji (Torrente Cosizza)
 Gornja Kozica, naselje v občini Sanski most, Bosna in Hercegovina
 Kozica, naselje v Splitsko-dalmatinski županiji, Hrvaška
 Kozica, naselje v Črni gori
 Kozica (Gallinago gallinago), vrsta ptice iz družine pobrežnikov
 Kozica, vrsta nizke okrogle posode za kuhanje hrane